Tre unità della Marynarka Wojenna hanno portato il nome di ORP Grom:

  – cacciatorpediniere della classe Grom, varato nel 1936 e affondato in combattimento nel 1940.

  – cacciatorpediniere della classe Skoryj, acquisito dalla Marina polacca nel 1957 e radiato nel 1977.

  – Fast Attack Craft della classe Orkan, varata nel 1995 e ancora in servizio.